Торо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Торо. Занимает площадь 326 км². Население — 9748 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Центр винодельческой зоны  (уровня DOP). Виноградники занимают порядка 8000 га на высотах 650-720 м над уровнем моря. Красное вино производится на 100 % из сорта Tinta de Toro (то есть темпранильо), а белое — часто на 100 % из вердехо. 

Район Торо впервые обратил на себя внимание виноделов в конце XIX века, когда выяснилось, что местный песчаный терруар препятствует распространению филлоксеры, опустошавшей в то время виноградники других регионов. Соответственно, в окрестностях Торо сохранилось несколько очень старых виноградников.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Саморы